5,56-мм ручной пулемёт FN Minimi — ручной пулемёт калибра 5,56×45 мм производства FN Herstal (Бельгия), серийное производство началось в 1980-х. Разработку этого оружия отдали перспективному конструктору Эрнесту Вервье (Ernest Vervier), создателю пулемёта FN MAG.

Последней версией FN Minimi, согласно официальному сайту FN Herstal, является FN Minimi Mk.3 в вариантах под калибры 5,56 НАТО и 7,62 НАТО, с коротким, стандартным, и удлинённым стволом.

Описание 

Разработкa Minimi начaлась в начале 1960-х годов, первоначальнo oружие былo предназначенo под патрон М193 5,56×45 мм, нo позднее переделанo под патрон SS109 5,56×45 мм. Прототипы oружия появились в начале 1970-х годов, нo серийное производствo пулемётa началось толькo в 1980-х.

Автоматика Minimi действует по схеме отвода пороховых газов из канала ствола с запиранием поворотом затвора. Питание производится из ленты (обычно коробка или сумка на 200 или 100 патронов подвешивается к пулемёту) или из магазина на 30 патронов стандарта STANAG. Пулемёт оснащается открытым прицелом, современные версии несут на ствольной коробке и цевье стандартные планки RIS для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов и других аксессуаров. На газовой трубке крепится складывающаяся назад в канал цевья двуногая сошка. Ствол быстросменный, для замены ствола или переноски пулемёта пулемёт оснащен рукояткой.

Варианты 
Minimi изготавливается в нескольких вариантах: стандартная модель как оружие огневой поддержки отделения пехоты или огневой группы морской пехоты (Squad Automatic Weapon) с обычным или складным по типу FN FNC прикладом, облегчённые версии с укороченным стволом для парашютистов и сил специального назначения (Minimi Para, Minimi SPW — Special Purpose Weapon, Mk. 46 mod. 0. Первые две версии имеют выдвижной при повороте на 90 градусов приклад, последние две — собраны на облегчённой ствольной коробке, без крепления для установки на станок, без приемника магазина и только ленточным питанием), версии для монтажа на шкворневых и турельных установках бронетехники без приклада.

 FN Minimi — бельгийский вариант пулемёта. Новейшей версией является FN Minimi Mk.3 5,56*45 NATO.
 M249 SAW — (Squad Automatic Weapon — автоматическое оружие отделения; также аббревиатура «SAW» как слово переводится как «пила») — вариант для Армии США.
 FN Minimi Para — вариант для воздушно-десантных войск, с укороченным стволом и раздвижным прикладом.
 FN Minimi SPW — Special Purpose Weapon, вариант для Сил Специальных Операций, облегчённый, с направляющей типа Пикатинни для установки оптических и ночных прицелов. Сошка снята, под стволом установлена так называемая «штурмовая рукоятка».
 FN Mk 46 model 1 — вариант пулемёта Minimi SPW, разработанный для американских сил специальных операций.
 FELIN — французская программа по созданию комплекса вооружения солдата будущего, в рамках которой модифицированный пулемёт SPW оснастили различными оборудованием, включая электронные прицелы, дальномеры, датчики состояния оружия и систему передачи данных на нашлемный дисплей солдата.

Minimi 7.62 
Приблизительно до 2011 года FN выпускала вариант Minimi — Mk.48 mod.0, под патрон 7,62×51 мм НАТО, в качестве более мобильной альтернативы пулемёту FN MAG. Пулемёт принят на вооружение 21 марта 2003 года Силами Специальных Операций США, как альтернатива пулемёту M240L (американская модификация FN MAG). В 2011 его заменил усовершенствованный вариант Mk.48. mod.1.

Тем не менее, новейшей вариацией Minimi под патрон 7,62×51 НАТО является FN Minimi Mk.3 7,62.

Страны-эксплуатанты 

FN Minimi находится на вооружении более чем 45 стран, в том числе:
 : под обозначением F89
 
 : FN Minimi и FN Minimi Para используются под обозначениями L108A1 и L110A1 соответственно. Британская армия экипирует каждое звено из 4 человек пулемётом Minimi Para. Оружие оснащается оптическим прицелом SUSAT. Также пулемёт используется на флоте, в 3 бригаде коммандос и в RAF Regiment.
 : силы обороны Восточного Тимора
 : производится по лицензии компанией ЭАС, используется армией и подразделениями специального назначения. Первые 10 экземпляров произведены в 1999.
 
 : используется рейнджерами ирландской армии.
 : выпускается по лицензии компанией Beretta, являющейся партнёром FN и поставщиком ВС Италии. Minimi заменил MG 42/59 (модернизированный вариант немецкого пулемёта MG 42 времён Второй мировой войны) в качестве оружия поддержки подразделения. Minimi широко используется итальянскими войсками во всех операциях недавнего прошлого и настоящего времени.
 : ВМС Испании закупили 88 пулемётов (66 под патрон 5,56 НАТО и 22 под патрон 7,62 НАТО).
 : используется Канадскими вооружёнными силами под обозначением C9. Вариант C9A1 оснащён направляющей типа Picatinny rail, на которую установлен оптический прицел C79 кратности 3,4x. Также может устанавливаться дополнительная передняя рукоятка. Также существует модернизированный вариант C9A2 с укороченным стволом, фурнитурой зелёного цвета, тряпичными контейнерами для патронов (вместо пластиковых коробов), телескопическим прикладом, аналогичным таковому у Diemaco C8, складной передней рукояткой и модулем ЛЦУ. В каждом пехотном отделении имеется два пулемёта C9.
 : под обозначением T75.
 : с ноября 2006 года — стандартный ручной пулемёт армии Латвии.
 : используются спецподразделениями.
 : Minimi Para используется специальным подразделением полиции Люксембурга.
 : заменил HK 11 на вооружении армии Малайзии. Также используется полицейскими подразделениями специального назначения.
 : Вооружённые силы Нидерландов закупили Minimi Para в качестве частичной замены замены FN MAG, до сих пор использующегося в качестве единого и танкового пулемёта, а также оружия огневой поддержки.
 : Вооружённые силы Новой Зеландии используют Minimi под обозначением C9 Minimi с 1988 года.
 : Вооружённые силы Норвегии C конца 1980-х MINIMI Para используется подразделениями Marinejegerkommandoen, Haerensjegerkommando, Forsvarets Spesialkommando, Kystjegerkommandoen. С 2011 MINIMI 5,56 TR принят на вооружение норвежской армии.
 
 : под обозначением F89.
 : Специальные войска Польши.
 : ограниченно используется ВС РФ.
 : используется ВС Словении
 : в 1982 году вариант XM-249E1 был принят на вооружение вооружённых сил США под наименованием M249 SAW.
 
 : некоторое количество.
 : Вооружённые силы Филиппин закупили FN Minimi в мае 2002 года.
 : Minimi Para широко используется армией Франции. Заменил пулемёт AAT-F1.
 : под обозначением LMg 05 (Leichtes Maschinengewehr 05) либо FM 05 (Fusil mitrailleur 05).
 : под обозначением Ksp 90 (Kulspruta 90). FN Minimi Para обозначается Ksp 90B; оба варианты выпускаются на заводах Bofors Carl Gustaf.
 
 : заменил пулемёт NTK-62 на вооружении сухопутных сил самообороны Японии. Выпускается по лицензии компанией Sumitomo Heavy Industries.

См. также 
 Список пулемётов
 M249 SAW
 Mark 48

Примечания

Литература 
 5,56-мм ручной пулемёт "Миними" (Бельгия) // Вооружение и техника. Справочник / колл. авт., под общ. ред. А. В. Громова. 2-е изд. М., Воениздат, 1984. стр.25-26

Ссылки 
 FN Minimi (M-249)
 Описание пулемёта «FN миними» на www.fire-arms.ru
 FN Minimi (Бельгия) / M249 (США)
 FN Herstal official page (5.56 mm Minimi standard)
 REMTEK
 Nazarian`s Gun`s Recognition Guide

Ручные пулемёты
Пулемёты Бельгии
Minimi
Оружие под патрон 5,56 × 45 мм
Появились в 1974 году в Бельгии